Дженни Уилсон:
* Уилсон, Дженни (род. 1975) — шведская певица, продюсер.
 Уилсон, Дженни (род. 1979) — южноафриканская хоккеистка на траве.